Штрюбин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1450—1517) — швейцарский политик.
  (1897—1965) — швейцарский художник и музыкант.
 Штрюбин, Симон (род. 1979) — швейцарский кёрлингист, в команде Швейцарии запасной на Олимпийских играх 2006 года.